Акнада — название населённых пунктов в России:

 Акнада — село в Кизилюртовском районе Дагестана.
 Акнада — село в Цумадинском районе Дагестана.
Акнада — с 1944 по 1958 г. название села Дышне-Ведено в Веденском районе Чечни.